Burgundia – regno dei Burgundi
 Burgundia – toponimo tedesco di Provincia Borgognona
 Burgundia – transatlantico francese
 374 Burgundia – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 

 Burgundi
 Borgogna